

Оравска Лесна
 Раєцька Лесна

Лесна (Тахов)
 Лесна (Пельгржимов)
 Лесна (Тршебич)
 Лесна (Зноймо)